

События 

 Январь — силы Королевства Кастилия отступают от осады Альхесираса, пережив серьёзные потери, и заключают мирный договор.
Кастильско-арагонская армия снимает осаду с Альмерии и отступает.
 12 мая — сожжение 54 тамплиеров близ Парижа
 31 августа Ян Люксембургский женился на Элишке из рода Пршемысловичей.
Лионский поход — завоевание Лиона войсками французского короля Филиппа IV.
 1310—1346 гг.  — Король Чехии Иоанн Слепой (Ян Люксембург (1296—1346)).
 Около 1310-около 1324 гг. — Великий воевода Валахии Басараб I.
 Татары, приведённые князем Василием Александровичем против своего дяди Святослава Глебовича, опустошают Брянск.
 27 мая - Коронация Карла Роберта Анжуйского.
 Генрих VII Люксембургский совершает поход на Италию.
 Жан II Брабантский завершает строительство Берсельского замка.
 Роберт I Брюс отбивает английское вторжение в Шотландию.
Создано царство Пинья в Бирме (1310-1368)

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1310 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1310 году
 Смерть Беатрис, баронессы Бурбон.

См. также

Примечания